Gerrie Knetemann – ciclista su strada e pistard olandese
 Priscilla Knetemann – attrice olandese
 Roxane Knetemann – ex ciclista su strada olandese